King Mo is een Nederlandse band die een combinatie van blues en rock speelt.

Geschiedenis 
De band werd in 2008 geformeerd rond frontman Phil Bee en gitarist Sjors Nederlof. Het allereerste per toeval ontstane optreden in La Bonbonnière te Maastricht op 28 september 2008 (een festival met ook nog Jan Akkerman en Tony Spinner op de affiche) werd door geluidstechnicus Roy Brezinski opgenomen. Hieruit kwam uiteindelijk de cd Live at La Bonbonnière voort. In de weken na het eerste optreden werd besloten met King Mo te gaan toeren, vanaf april 2009 begon de band met een tournee door Nederland en België. Zo werden onder andere de festivals Ribs & Blues (Raalte), Highlands (Amersfoort) en Zomerparkfeest (Venlo) en R&B Night Groningen in De Oosterpoort aangedaan. Op nagenoeg elk bluesfestival in de lage landen heeft King Mo op het podium gestaan. De band won een prijs voor de beste blues-cd van het jaar 2009 met eerder vermelde cd.

Een jaar later, in april 2010, verscheen de tweede cd: Sweet Devil. In juli van datzelfde jaar nodigde de Dutch Blues Foundation de band uit om Nederland in februari 2011 te vertegenwoordigen op de International Blues Challenge in Memphis (Tennessee). King Mo bereikte daar de halve finale en speelde onder andere in de Blues Club van blueslegende B.B. King. In oktober 2010 werd de band genomineerd in vier categorieën van de Blues Awards:
 Beste album
 Beste gitarist
 Beste band
 Beste zanger
Uiteindelijk won de band de eerste twee prijzen.

Tegen het einde van datzelfde jaar meldde het New Yorkse platenlabel Grooveyard Records zich bij de band voor een contract, enkel voor een heruitgave van de eerste CD. King Mo's eerste cd kreeg bij Grooveyard Records een herdruk met de titel Live In Holland. Ook werd er een nummer toegevoegd waaraan Jan Akkerman en zijn gehele band hun medewerking verleenden.
Drie maanden later, in maart 2011, werd King Mo gecontracteerd door het Canadese Continental Records. Het eerste studioalbum van King Mo, King of the Town, werd in mei 2011 onder dit label uitgebracht. Deze cd werd uitgebracht in heel Europa. Op de cd staan tien liedjes, waarvan acht eigen nummers. In maart 2011 vertegenwoordigde de band Nederland bij de European Blues Challenge in Berlijn.

Vanaf 2012 is de band meer in het buitenland gaan spelen, festivals in Groot-Brittannië, Polen, Luxemburg, België en Duitsland.

Musici 
Frontman Phil Bee werkte onder anderen Jan Akkerman, Steve Lukather , Noel Redding, Ana Popovic, Carlo de Wijs. Speelde met zijn voorgaande band (Phil Bee and the Buzztones) onder andere op festivals als North Sea Jazz en Moulin Blues. Met deze band bracht hij 2 cd's uit op het Inbetweens Label (It's Alright -2004- en Live at SBN -2008-). 

Gitarist Sjors Nederlof toerde met Coup de Grace, Hook Herrera, Tino Gonzales en The Strikes langs alle belangrijke bluespodia van de Benelux onder andere BRBF Peer, Moulin Blues, NSJ. Met The Strikes werd op het Nederlandse label CoolBuzz de cd Bathroom Acoustics uitgebracht.

Bassist Jules van Brakel maakt deel uit van de band sinds juli 2011. Hij toerde met namen als Alex Schultz, Mike Welch en speelde in de bands MOCT en Mike & the Mellotones.

Drummer Andreas Robbie Carree, maakt deel uit van de band sinds december 2011, won de Dutch Blues Award voor beste Nederlandse drummer, toerde in het verleden met onder andere Taildragger en Jerry Portnoy. Meermaals speelde hij op het North Sea Jazz-festival en vele andere internationale podia.

Voormalige bandleden:
Bassist Roelof Klijn, speelde van maart 2011 tot en met juli 2011 in de band, heeft de meeste nummers op 'King of the Town' ingespeeld. Speelt nu met onder meer Rootbag.
Drummer Henk Punter speelde van juli 2009 tot en met september 2011 in de band. Hij is terug te vinden op 'Sweet Devil' en 'King of the Town'.
Bassist Jules van Bussel speelde van april 2009 tot en met maart 2011 in de band, hij is terug te vinden op 'Sweet Devil' en enkele nummers van 'King of the Town'
Drummer Marcus Weymaere (B), speelde van april 2009 tot en met juli 2009 in de band.
Toetsenist Colly Franssen (NL), speelde van april 2009 tot en met november 2012 in de band.

De cd 'Live at La Bonbonniere' is op 28 september 2008 opgenomen met de volgende musici:
Phil Bee: zang
Sjors Nederlof: gitaar
Colly Franssen: Hammond C3
Charly Verbinnen: gastgitarist (op de laatste 3 nummers)
Eric Fox: bass en achtergrondzang
Remco van der Sluis: drums

Live in Holland is een Amerikaanse uitgave (Grooveyard Records) van Live at La Bonbonniere met een bonustrack: All along the Watchtower, op arrangement van Jan Akkerman. Eveneens werd het opgenomen op 28 september 2008. De bezetting op deze bonustrack:
Jan Akkerman: gitaar
Sjors Nederlof: gitaar
Charly Verbinnen: gitaar
Phil Bee: zang
Wilbrand Meischke: basgitaar
Coen Molenaar: toetsen
Remco van der Sluis: drums

Huidige bezetting 
 Phil Bee – zang
 Sjors Nederlof - gitaar / achtergrondzang
 Jules van Brakel – basgitaar /achtergrondzang
 Andreas Robbie Carree - drums

Prijzen 
 2009: Beste Blues-CD, live at la Bonbonnière
 2010: Dutch Blues Awards:
 Beste gitarist Sjors Nederlof
 Beste album Sweet Devil
 2011: "Dutch Blues Awards"
 "Beste drummer" Andreas Robbie Carree

Discografie

Albums 
 2009: Live at La Bonbonnière
 2010: Sweet Devil
 2010: Live In Holland, Grooveyard Records, heruitgave VS van Live at La Bonbonnière, bonustrack m.m.v. Jan Akkerman
 2011: King of the Town, Continental Records

Externe link 
 Officiële website (gearchiveerd)

Nederlandse band